Petersburski Instytut Technologiczny (ros. Санкт-Петербургский государственный технологический институт) – uczelnia państwowa w Petersburgu, specjalizująca się w kierunkach politechnicznych, zwłaszcza takich, jak: chemia, cybernetyka i różne kierunki techniczne.

Uczelnia została założona w 1828 roku, aktualnie kształci około 5000 studentów.

Absolwenci

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

 
Uczelnie w Petersburgu
Uczelnie techniczne w Rosji